

Patronyme 

 Jean-Augustin Franquelin (1798 - 1839), peintre français ;
 Jean-Baptiste-Louis Franquelin (1650 - 1712), cartographe et hydrographe français.

Toponyme 

Canada

 Rivière Franquelin, Franquelin (municipalité), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques : 49° 17' 26" ; 67° 53' 41".
 Rivière Franquelin Branche Ouest, Franquelin (municipalité), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques : 49° 21' 22" ; 67° 50' 41".
 Franquelin (Bureau de poste), Franquelin (municipalité), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques : 49° 17' 31" ; 67° 54' 08".
 Canton Franquelin, Franquelin (municipalité), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques : 49° 22' 00" ; 67° 47' 00".
 Franquelin (municipalité), Franquelin (municipalité), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques : 49° 22' 00" ; 67° 50' 00".
 Avenue Franquelin, Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord.
 Barrage Franquelin, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques : 49° 36' 19" ; 67° 57' 59".
 Lac Franquelin. Toponyme remplacé par : Lac à la Chasse, Franquelin (municipalité), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques : 49° 24' 32" ; 67° 51' 39".
 Lac Franquelin, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques : 49° 31' 21" ; 68° 05' 25".
 Rue Franquelin, Longueuil (Ville), Montérégie.
 Avenue Jean-Baptiste-Franquelin, Baie-Comeau (Ville), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord
 Quai-Franquelin (Lieu-dit), Franquelin (municipalité), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques : 49° 17' 25" ; 67° 54' 47".

États-Unis

 Franquelin Place, Sonoma, CA, United States